Ikki steht für:

 Ikki (Magazin), ein Magazin das von 2000 bis 2014 erschien
 Ikki (Aufstand), Bezeichnung für lokale Aufstände in Japan